Die isländische Fußballnationalmannschaft der Frauen ist die Auswahl isländischer Fußballspielerinnen, die den Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) auf internationaler Ebene vertritt. Ihr erstes Länderspiel bestritt sie am 29. September 1981 gegen Schottland. Die im schottischen Kilmarnock ausgetragene Partie endete mit einer 2:3-Niederlage der Isländerinnen. Am 28. August des Folgejahres erreichte die Mannschaft beim ersten durch den Weltfußballverband FIFA anerkannten Länderspiel ein 2:2-Unentschieden gegen Norwegen.

1995 nahm die Mannschaft erstmals an der damals ohne Qualifikation ausgetragenen Europameisterschaft teil. Nach drei vergeblichen Qualifikationsversuchen, konnte man sich zuletzt für vier aufeinander folgende Europameisterschaften qualifizieren (2009, 2013, 2017 und 2022); das Erreichen des Viertelfinals in den Jahren 1995 und 2013 stellt das bisher beste Abschneiden dar. Zwischen 1996 und 2017 beteiligte sich die Nationalmannschaft insgesamt dreizehnmal an dem jährlich in Portugal ausgetragenen Algarve-Cup. Größter Erfolg ist dabei das Erreichen des Finals 2011; dort musste man sich gegen die Mannschaft der Weltranglistenführenden US-Amerikanerinnen mit 2:4 geschlagen geben.

Ihre beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste, Rang 15, erreichte Island erstmals im September 2011 und zuletzt im August 2013. Rekordnationalspielerin ist Sara Björk Gunnarsdóttir mit 142 Einsätzen; erfolgreichste Torschützin ist die zeitweise nach einer Babypause wieder aktive Margrét Lára Viðarsdóttir mit 79 Treffern, die aber bei der EM-Endrunde 2017 verletzt fehlte und mittlerweile ihre Karriere beendet hat.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 

Die isländische Mannschaft nahm bisher 15-mal am Algarve-Cup teil. Bestes Ergebnis ist der zweite Platz 2011, als man im Finale dem Rekordsieger USA unterlag.

Aktueller Kader 
Siehe auch: Kader EM 2022

Die Tabelle enthält die Spielerinnen, die für den Pinatar Cup 2023 nominiert wurden.

Zudem kamen 2020, 2021 und 2022 zum Einsatz oder wurden nominiert:

Anmerkungen:

Trainer 
Seit 1981 wurde die Mannschaft von insgesamt drei Cheftrainerinnen und 14 Cheftrainern, von denen drei mehrere Amtszeiten hatten, in insgesamt 22 Amtszeiten betreut. Sigurður Ragnar Eyjólfsson betreute das Team über sechs Jahre hinweg bei 77 Spielen. Im August 2013 gab er seinen Posten auf.

Rekordspielerinnen 
Berücksichtigt sind alle Spielerinnen mit mindestens 65 Einsätzen beziehungsweise acht Toren. Stand ist der 15. Februar 2023. In der Nationalmannschaft noch aktive Spielerinnen sind in fetter Schrift dargestellt.

Weitere bekannte Spielerinnen 
 Ásta Árnadóttir

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus isländischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der isländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Isländische Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage des isländischen Verbandes (auf Englisch)
 Alle Spiele bis 2004
 Island auf der FIFA-Homepage

Island
 
Fussball Frauen
Knattspyrnusamband Íslands